Подер де Диос има више значења:

 Подер де Диос, Сан Матео (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Подер де Диос (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику